Synagogi we Wrocławiu:
 Synagoga we Wrocławiu (ul. Oleśnicka 11)
 Synagoga we Wrocławiu (ul. Żeromskiego 26)